François Foppens (mort en 1686), imprimeur belge :
 Jean-François Foppens (1689-1761), historien et biographe belge.